Paul Milliet (1599-1656), évêque savoyard ;
 Paul Milliet (1844-1918), peintre français ;
 Paul Milliet (1855-1924), auteur français.